

Sciences et techniques

Biologie 
 En biologie moléculaire, un transfert est une technique d'analyse des molécules.

Informatique 
 Un transfert de données, en suivant en général un protocole de communication, par exemple un transfert de fichier.

Mathématiques 
 En automatique, une fonction de transfert est une représentation de la relation entre l'entrée et la sortie d'un système linéaire invariant.
 En théorie des groupes, l'homomorphisme de transfert est un certain homomorphisme d'un groupe G dans le groupe quotient Q/Q', où Q est un sous-groupe d'indice fini de G et où Q' désigne le dérivé de Q.

Physique 
 Un phénomène de transfert (ou de transport) est un phénomène irréversible ayant pour origine l'hétérogénéité d'une grandeur intensive dans un milieu.
 TransferS est un laboratoire de recherche français.

Sciences humaines et sociales

Économie et gestion 
 Le transfert de technologie correspond à la transmission de savoirs, de techniques ou de savoir-faire d'une entité (entreprise, organisation ou pays) à une autre.
 En économie, un transfert représente une opération de répartition sans contrepartie effectuée par un agent économique au profit d'une autre agent économique.
 En finance, un transfert désigne un mouvement d'argent ou plus spécifiquement un virement d'argent.
 En gestion, le concept de prix de transfert renvoie à la problématique délicate de la fixation des prix de cession pratiqués entre entités économiques appartenant à un même groupe dans le cadre de leurs échanges nationaux ou internationaux.

Linguistique 
 En langue des signes, les transferts sont un mode de prosodie illustrative ;
 en langue des signes française, les transferts sont des gestes pronominaux montrant le rôle ou la forme du référent.

Psychologie et psychanalyse 
 En psychologie, on parle notamment de transfert d'apprentissage.
 Un transfert est le report plus ou moins direct d'un sentiment ou d'un vécu infantile par l'analysé sur le psychanalyste.

Pédagogie 

 En pédagogie, le transfert consiste à exploiter une connaissance au profit d'une réflexion plus large ou d'une maîtrise plus élevée. Ce champ est exploré par les sciences cognitives.

Culture et société 
 Transfert de responsabilité

Artisanat et industrie 
 Dans le domaine automobile, le transfert de masse se rapporte à la redistribution du poids soutenue par chaque pneu pendant un changement d'allure (accélération ou freinage), dans un virage, dans une côte ou une descente.
 Un transfert en sérigraphie est un mode d'impression textile.

Arts graphiques 
 Les caractères transfert sont des planches de caractères typographiques ou de symboles divers, que l'on peut reporter sur tout support par frottage avec un instrument approprié.

Bande dessinée 
 Transfert,  de la série de bande dessinée de science-fiction Sillage paru en 2023.

Cinéma et télévision 
 Transferts, une série télévisée d’anticipation belge.
 Transfert,  film américain de Mark Polish (2019). 
  est le nom de plusieurs épisodes de séries télévisées.

Presse et télécommunications 
 Transfert magazine, magazine mensuel, créé en 1998, lié au site un transfert.net. Publication arrêtée en .
 Transfert, mensuel national de BD et de reportages qui ne connaîtra qu'un seul numéro (mars 1982).
 En téléphonie, le transfert est le nom générique d'un ensemble de services complémentaires.

Santé 
 Un transfert dans un établissement de santé est le fait de déplacer un patient d'un endroit à un autre. Par exemple, du lit au fauteuil.

Sports 
 Un transfert est un changement de club par un sportif. Il existe notamment des transferts en football.

Transports 
 Dans le transport de marchandises la rupture de charge nécessite d'opérer un transfert de marchandise accompagné d'un transfert de responsabilité sur celle-ci.

Voir aussi